Felicyta z Rzymu (zm. ok. 164) – męczennica rzymska, matka 7 synów
 Felicyta z Kartaginy (zm. ok. 203) – męczennica kartagińska, towarzyszka św. Perpetui